Distretto di Santiago – distretto di Panama
Distretto di Santiago – distretto del Perù nella regione di Cusco
Distretto di Santiago – distretto del Perù nella regione di Ica